В Соединённых Штатах Америки насчитывается шесть округов с названием Уэбстер () и один приход в штате Луизиана:

 округ Уэбстер — штат Айова
 округ Уэбстер — штат Джорджия
 округ Уэбстер — штат Западная Виргиния
 округ Уэбстер — штат Кентукки
 округ Уэбстер — штат Миссисипи
 округ Уэбстер — штат Миссури
 округ Уэбстер — штат Небраска
 приход Уэбстер — штат Луизиана

См. также 
 Уэбстер